Sasikala est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), Puisneswoman Durnet Police indienne
 (né en 1965), actrice indienne

Prénom
 (né en 1976), femme politique indien